Splatt – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Splatt – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Splatt – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset